modulacja sygnału w telekomunikacji
 nadawać wiadomość telegraficzną lub radiową alfabetem Morse’a